Les Fleurs du Mal () — студийный трибьют-альбом шведской симфоник-метал-группы Therion, выпущенный в Европе 28 сентября 2012 года. Записывался в Швеции, в студии Adulruna, и был выпущен на собственном лейбле Кристофера Йонссона, лидера Therion. В России и прибалтийских странах альбом был издан 15 октября на лейбле Irond, в Северной Америке — 13 ноября на лейбле End of the Light Records.

Концепция 
Альбом состоит из металлических обработок песен французской эстрады 1960-х и 1970-х, главным образом в жанре йе-йе.

Название пластинки является отсылкой к одноимённому сборнику стихов, выпущенному в XIX веке французским поэтом Шарлем Бодлером. Les Fleurs du Mal — музыкальная составляющая арт-проекта, приуроченного к 25-летнему юбилею Therion. Помимо альбома данный проект включает в себя выступления и визуальное оформление.

История 
В феврале 2012 года Therion опубликовали расписание концертов из европейского тура, приуроченного к двадцатипятилетию группы, и сообщили, что незадолго до первого выступления — 28 сентября в нидерландском Эйндховене — планируется издание нового студийного альбома. Название и обложку диска группа представила в начале сентября, тогда же на официальном сайте коллектива появилась возможность предзаказать Les Fleurs du Mal.

Из-за разногласий с Nuclear Blast, издающим лейблом Therion, Кристофер Йонссон принял решение выпустить и распространять альбом собственными силами. Он выкупил у лейбла мастер-диск Les Fleurs du Mal и решил первоначально продавать компакт-диски только посетителям европейских концертов тура Flowers of Evil. В отличие от обычной версии альбома, реализуемые таким образом диски, были подписаны лично Йонссоном, содержали дополнительную композицию «Les Sucettes» и плакат.

29 сентября на официальном канале Therion на YouTube были представлены клипы на три композиции: «J’ai Le Mal De Toi», «Poupée De Cire, Poupée De Son» и «Je N’ai Besoin Que De Tendresse». Четвёртый клип — «Mon amour, mon ami» был выпущен 11 августа 2013 года.

Список композиций

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 
 

Альбомы Therion
Трибьют-альбомы